Индексация или индексирование (от ) могут означать:

 Индексация (экономика) — средство защиты от инфляции путём привязки к индексу потребительских цен.
 Индексация страниц сайта — добавление страниц в базу данных поисковика.

В информатике 
 Индексация в поисковых системах:
 Латентно-семантическое индексирование
 Вероятностое латентно-семантическое индексирование
 Индексация (программирование) — способ доступа к элементам массива данных посредством ссылки на массив с указанием позиции (индекса) нужного элемента:
 Индексирование адреса, или индексная адресация — способ вычисления исполнительного адреса путём добавления к базовому адресу содержимого индексного регистра.

См. также 
 Индекс

Примечания